Сиражди́н Наси́рович Токбола́тов (1923, с. Яхсай, Дагестанская АССР — 1998) — кумыкский поэт, писатель и журналист.

Биография 
Работал учетчиком, бригадиром в родном совхозе. В 1947 году закончил Хасавюртовское педучилище. Был первым секретарём райкома ВЛКСМ Хасавюртовского района.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1950 года он работал в различных печатных органах, был редактором издания кумыкских книг в издательстве Дагучпедгиз (1953—1958), редактором альманаха «Дослукъ».

Являлся членом Союза писателей Дагестана и Союза журналистов СССР.

Автор книг «Утренние росы», «Волны», «Обновленные раны» и др.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Союза журналистов СССР